Cuper ist der Familienname folgender Personen:

 Gisbert Cuper (1644–1716), niederländischer Altertumsforscher
 Héctor Cúper (* 1955), argentinischer Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer.
 Mary Ellen Cuper (1847–1877), australische Telegraphistin und die erste Postmeisterin in New Norcia
 Philippe Cuper (* 1957), französischer Klarinettist

Siehe auch:
 Kuper
 Cooper
 Couper